Superpuchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn 2016 – 9. edycja rozgrywek o Superpuchar Rosji rozegrana 27 września 2016 roku w centrum siatkarskim "Sankt-Pietierburg" w Kazaniu. W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz i zdobywca Pucharu Rosji w sezonie 2015/2016 -  oraz wicemistrz Rosji - .

Po raz piąty zdobywcą Superpucharu Rosji został klub .

Mecz o Superpuchar rozegrany został w ramach 1. kolejki Superligi.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Ustawienie wyjściowe drużyn

Bibliografia 
 

Superpuchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn
2016 w piłce siatkowej
2016 w Rosji
Zawody sportowe w Kazaniu